

Топоніми 
Річки:
 Вілія — ліва притока Горині
 Вілія — права притока Пруту
 Вілія (Няріс) — річка у Білорусі та Литві
 Віола — річка

Села:
 Вілія — Рівненська область, Рівненський район
 Вілія — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Інше 
 Вілія — дух в народних віруваннях південних слов'ян.
Вілія — староукраїнська назва вігілії.

Див. також 
 Вилія
 Вілля
 Верія
 Вилия